Harster ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Harster, deutscher Journalist
 Theodor Harster, deutscher Jurist und Polizeibeamter
 Wilhelm Harster (1904–1991), deutscher Jurist und hochrangiger NS-Beamter